OWB ist die Abkürzung für:
 Oracle Warehouse Builder
 Origyn Web Browser bzw. Odyssey Web Browser der Firma Pleyo, siehe WebKit
 Die Projektmanagementsoftware Open Workbench
 der IATA-Code des Owensboro-Daviess County Airports
 Schweizerische Ostwestbahn 

Siehe auch:
 ÖWB

OWB